Rio Lucio kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Río Lucio, vattendrag, Kastilien och Leon, Provincia de Palencia,

USA 

 Rio Lucio (ort i USA), New Mexico, Taos County, 

Robotskapade Spanienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar